Star Trek Online, computerspel
Service du travail obligatoire, verplichte tewerkstelling in Frankrijk tijdens de Tweede Wereldoorlog
Space Tornado Ogawa, een worp uit het professioneel worstelen